Замора ():

Персоналии 
 Замора, Бобби (род. 1981) — английский футболист тринидадского происхождения.
 Замора, Брунет (род. 1974) — итальянский профессиональный боксёр кубинского происхождения.

Топонимы 
 Замора — озеро в Волго-Ахтубинской пойме.

Музыка 
 «Дань Заморы» - последняя опера из написанных Шарлем Гуно (1881).

См. также 
 Самора